Shahbazi (oder Schahbazi) ist der Familienname folgender Personen:

 Alireza Shapour Shahbazi (1942–2006), iranischer Iranologe, Historiker und Universitätsprofessor
 Shahpour Shahbazi (* 1961), iranischer Filmregisseur, Drehbuchautor und Autor
 Shirana Shahbazi (* 1974), iranisch-schweizerische Fotografin